{{Карточка спортивной лиги
| title          = Трофей чемпионов по хоккею на траве Hockey Champions Trophy
| current_season = 
| current_season2= 
| logo           = 
| pixels         = 300px
| caption        = 
| sport          = Хоккей на траве
| founded        = 1978
| teams          = 8
| continent      = (FIH)
| website        = www.fihockey.org
| champion       = М: (13-й титул)  Ж: (6-й титул)
| most_champs    = М: (13 титулов)  Ж:,    и  (6 титулов)
}}
Трофей чемпионов по хоккею на траве () — международное соревнование сборных команд по хоккею на траве, проводящееся под эгидой Международной федерации хоккея на траве (FIH) с 1978 года для мужских команд и с 1987 года для женских команд. Первый турнир был организован по инициативе пакистанского маршала авиации . В турнире участвуют лучшие по рейтингу сборные команды стран мира, играющие между собой по круговой системе.

Первый турнир среди мужских команд был организован как ежегодный  в 1978 году. Турнир среди женских команд впервые был проведён в 1987; вначале проводился раз в два года, с 1999 стал ежегодным подобно мужскому. Периодичность и мужского, и женского турниров Трофея чемпионов была изменена на двухлетнюю начиная с 2014, одновременно с решением о проведении турниров Мировой лиги по хоккею на траве.

В турнире мужских команд сборная Австралии побеждала 13 раз, сборная Германии 9 раз, сборная Нидерландов 8 раз. Из сборных команд стран Азии успеха добивалась лишь сборная Пакистана, побеждавшая 3 траза, из них два раза — на первых двух турнирах в 1978 и 1980.

В турнире женских команд наиболее успешно выступали сборные Нидерландов, Австралии и Аргентины, выигрывавшие Трофей чемпионов по 6 раз.

Начиная с турнира 2011 года, в турнирах (как мужском, так и женском) участвуют по 8 команд. В первом турнире участвовало 5 команд, во втором — 7, в 1987 году — 8, в дальнейшем до 2010 включительно — 6. В годы, следующие после летних Олимпийских игр или чемпионата мира, в турнире участвуют сборная страны —хозяйки турнира, сборная, выигравшая предыдущий турнир Трофея чемпионов, сборная — чемпион мира, а остальные места заполняют стоящие на наиболее высоких местах в рейтинге по результатам после чемпионата мира или Олимпиады.

Сборная, занявшая на турнире последнее место, на следующем турнире заменяется сборной, которая победила в этом году на соревнованиях Champions Challenge, который был впервые проведён в 2001 (для мужчин) и 2002 (для женщин); этот турнир может рассматриваться как «Трофей чемпионов для сборных команд класса Б».

 Мужчины 
 Победители и призёры 

 Команды, занимавшие призовые места 

* = сборная страны-хозяйки турнира‡ = включая результаты, показанные сборной ФРГ с 1980 по 1989 годы† = включая результаты, показанные сборной Англии# = страны, которые затем разделились на две или больше стран Сводка результатов команд 

‡ = включая результаты, показанные сборной ФРГ с 1980 по 1989 годы† = включая результаты, показанные сборной Англии# = страны, которые затем разделились на две или больше странСборная Австралии — единственная команда, участвовавшая практически во всех турнирах Трофея чемпионов, за исключением одного (2004). Всего в Трофее чемпионов — хотя бы в одном турнире — участвовали мужские сборные 14 стран (по данным на 1 декабря 2014).

 Женщины 
 Победители и призёры 

 Команды, занимавшие призовые места 

* = сборная страны-хозяйки турнира^ = включая результаты, показанные сборной ФРГ с 1987 по 1989 годы~ = включая результаты, показанные сборной Англии Сводка результатов команд 

^ = включая результаты, показанные сборной ФРГ с 1987 по 1989 годы~ = включая результаты, показанные сборной Англии''

Сборная Нидерландов — единственная команда, участвовавшая практически во всех турнирах Трофея чемпионов, за исключением одного (1995). Всего в Трофее чемпионов — хотя бы в одном турнире — участвовали женские сборные 13 стран (по данным на 1 декабря 2014).

Соревнования по хоккею на траве
Трофей чемпионов по хоккею на траве